Фариначчи () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Фариначчи, Просперо (1554—1618) — итальянский судья.
 Фариначчи, Роберто (1892—1945) — итальянский политик.
 Фариначчи, Хорхе (1949—2006) — политик из Пуэрто-Рико.